Пелит (от  «глина») — однородного вида тонкозернистая обломочная горная порода с преобладающим более чем на 50 % размером частиц менее 0,01 мм (в разных источниках эта граница варьирует от 0,005 до 0,02 мм), все элементы которой различимы только под микроскопом . Пелитами являются глинистые породы: собственно глины, аргиллиты и т. п.

По содержанию кварца делятся на глинистые, глинисто-кварцевые и кварцевые.

Термин начал применяться с конца XIX века.

См. также 
 Глинистые минералы

Примечания

Литература 
 

Обломочные горные породы